Чемпионат Европы по кёрлингу 2000 состоялся в городе Оберстдорф (Германия) с 9 по 16 декабря 2000 года как для мужских, так и для женских команд. В мужском и женском турнирах приняло участие 18 мужских и 13 женских команд.

В мужском турнире чемпионом Европы стала (в 1-й раз в своей истории) сборная Финляндии, победив в финале сборную Дании; третье место заняла сборная Швеции.

В женском турнире чемпионом Европы стала (в 11-й раз в своей истории) сборная Швеции, победив в финале сборную Норвегии; третье место заняли сборная Швейцарии.

Чемпионат также являлся квалификационным турниром для участия в мужском и женском чемпионатах мира 2001. Квалификацию получали команды, занявшие первые 7 мест.

По сравнению с предыдущими чемпионатами было изменено количество мест в группе «А» — с 12 на 10 у мужчин и с 12 на 8 у женщин.

Мужчины

Итоговая классификация (мужчины) 

  Квалифицированы для участия в чемпионате мира 2001; на чемпионате Европы 2001 примут участие в турнире группы A.
  На чемпионате Европы 2001 примут участие в турнире группы А.

Женщины

Итоговая классификация (женщины) 

  Квалифицированы для участия в чемпионате мира 2001; на чемпионате Европы 2001 примут участие в турнире группы A.
  На чемпионате Европы 2001 примут участие в турнире группы А.

Примечания 

2000
Чемпионаты Европы в Германии
Международные соревнования по кёрлингу в Германии
Спорт в Германии в 2000 году
Международные спортивные соревнования в Оберстдорфе
Декабрь 2000 года
кёрлинг